Wycombe Wanderers FC (celým názvem: Wycombe Wanderers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě High Wycombe v nemetropolitním hrabství Buckinghamshire. Založen byl v roce 1887. Od sezóny 2018/19 hraje v EFL League One (3. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Adams Park s kapacitou 9 617 diváků.

Získané trofeje 

 FA Amateur Cup ( 1× )
 1930/31
 FA Trophy ( 2× )
 1990/91, 1992/93
 Berks & Bucks Senior Cup ( 28× )
 1901/02, 1908/09, 1909/10, 1912/13, 1920/21, 1922/23, 1924/25, 1932/33, 1934/35, 1939/40, 1946/47, 1948/49, 1949/50, 1953/54, 1957/58, 1959/60, 1963/64, 1967/68, 1972/73, 1973/74, 1977/78, 1978/79, 1986/87, 1989/90, 2004/05, 2005/06, 2010/11, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 2000/01
 EFL Cup
 Semifinále: 2006/07
 FA Amateur Cup
 Vítěz: 1930/31
 FA Trophy
 Vítěz: 1990/91, 1992/93
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1896–1898: Southern Football League (Division Two)
 1898–1899: Southern Football League (Division Two London)
 1899–1908: Southern Football League (Division Two)
 1921–1973: Isthmian League
 1973–1977: Isthmian League (First Division)
 1977–1985: Isthmian League (Premier Division)
 1985–1986: Alliance Premier League
 1986–1987: Isthmian League (Premier Division)
 1987–1993: Conference National
 1993–1994: Football League Third Division
 1994–2004: Football League Second Division
 2004–2009: Football League Two
 2009–2010: Football League One
 2010–2011: Football League Two
 2011–2012: Football League One
 2012–2016: Football League Two
 2016–2018: English Football League Two
 2018– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1887